Silver Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Silver Lake State Park (New York)
 Silver Lake State Park (New Hampshire)
 Silver Lake State Park (Michigan)
 Silver Lake State Park (Vermont)